Di seguito una lista di asteroidi dal numero 57001 al 58000 con data di scoperta e scopritore.

57001-57100 

|-
| 57001 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 57002 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 57003 - ||  || 30 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 57004 - ||  || 28 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 57005 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 57006 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 57007 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 57008 - ||  || 28 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 57009 - ||  || 28 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 57010 - ||  || 3 ottobre 2000 || P. G. Comba
|-
| 57011 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57012 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57013 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57014 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57015 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57016 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57017 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57018 - ||  || 1 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 57019 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 57020 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 57021 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 57022 - ||  || 5 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57023 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57024 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57025 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57026 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57027 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57028 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57029 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57030 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 57031 - || 2000 VA || 1 novembre 2000 || C. W. Juels
|-
| 57032 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 57033 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 57034 - ||  || 3 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 57035 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 57036 - ||  || 18 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 57037 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 57038 - ||  || 3 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 57039 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 57040 - ||  || 22 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 57041 - ||  || 4 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 57042 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 57043 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 57044 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 57045 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 57046 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 57047 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 57048 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57049 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 57050 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 57051 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 57052 - ||  || 22 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57053 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57054 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57055 - ||  || 26 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57056 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57057 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57058 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57059 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57060 - ||  || 17 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57061 - ||  || 19 giugno 2001 || NEAT
|-
| 57062 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57063 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57064 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57065 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57066 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57067 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57068 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57069 - ||  || 19 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 57070 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57071 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57072 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57073 - ||  || 21 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 57074 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57075 - ||  || 20 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57076 - ||  || 22 luglio 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 57077 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57078 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57079 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57080 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57081 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57082 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57083 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57084 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57085 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57086 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57087 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57088 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57089 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57090 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57091 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57092 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57093 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57094 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57095 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57096 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57097 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57098 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57099 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57100 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|}

57101-57200 

|-
| 57101 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57102 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57103 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57104 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57105 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57106 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 57107 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57108 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57109 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57110 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57111 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57112 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57113 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57114 - ||  || 21 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57115 - ||  || 30 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57116 - ||  || 22 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57117 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57118 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57119 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57120 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57121 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57122 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57123 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57124 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 57125 - ||  || 29 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 57126 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57127 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 57128 - || 2001 PG || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57129 - || 2001 PO || 5 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57130 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57131 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57132 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57133 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57134 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57135 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57136 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57137 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57138 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57139 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57140 Gaddi ||  || 15 agosto 2001 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 57141 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57142 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57143 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57144 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57145 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57146 - ||  || 12 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57147 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57148 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57149 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57150 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57151 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57152 - ||  || 17 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 57153 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57154 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57155 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57156 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57157 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57158 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57159 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57160 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57161 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57162 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57163 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57164 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57165 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57166 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57167 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57168 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57169 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57170 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57171 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57172 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57173 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57174 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57175 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57176 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57177 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57178 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57179 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57180 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57181 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57182 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57183 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57184 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57185 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57186 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57187 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57188 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57189 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57190 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57191 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57192 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57193 - ||  || 19 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 57194 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57195 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57196 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57197 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57198 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57199 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57200 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

57201-57300 

|-
| 57201 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57202 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57203 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57204 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57205 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57206 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57207 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57208 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57209 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57210 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57211 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57212 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57213 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57214 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57215 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57216 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57217 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57218 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57219 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 57220 - ||  || 21 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57221 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57222 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57223 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57224 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57225 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57226 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57227 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57228 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57229 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57230 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57231 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57232 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57233 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57234 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57235 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57236 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57237 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57238 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57239 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57240 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57241 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57242 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57243 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57244 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57245 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57246 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57247 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57248 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57249 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57250 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57251 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57252 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57253 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57254 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57255 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57256 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57257 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57258 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57259 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57260 - ||  || 18 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57261 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57262 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57263 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57264 - ||  || 23 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57265 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57266 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57267 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57268 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57269 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57270 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57271 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57272 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57273 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57274 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57275 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57276 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57277 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57278 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57279 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57280 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57281 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57282 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57283 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57284 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57285 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57286 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57287 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57288 - ||  || 31 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57289 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57290 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57291 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57292 - ||  || 21 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 57293 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57294 - ||  || 27 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57295 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57296 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57297 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57298 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57299 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57300 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|}

57301-57400 

|-
| 57301 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57302 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57303 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57304 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57305 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57306 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57307 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57308 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 57309 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57310 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57311 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57312 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57313 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 57314 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57315 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57316 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57317 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57318 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57319 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57320 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57321 - ||  || 24 agosto 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57322 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57323 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57324 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57325 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57326 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57327 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57328 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57329 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57330 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57331 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57332 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57333 - ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57334 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57335 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57336 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57337 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57338 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57339 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57340 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57341 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57342 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57343 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57344 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57345 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57346 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57347 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57348 - ||  || 19 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 57349 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57350 - ||  || 23 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57351 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57352 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57353 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 57354 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57355 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57356 - ||  || 26 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57357 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57358 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 57359 Robcrawford || 2001 RC || 1 settembre 2001 || C. W. Juels
|-
| 57360 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57361 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57362 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57363 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57364 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57365 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57366 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57367 - ||  || 13 settembre 2001 || J. Nomen
|-
| 57368 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57369 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57370 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57371 - ||  || 10 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57372 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57373 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57374 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57375 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57376 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57377 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57378 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57379 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57380 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57381 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57382 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57383 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57384 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57385 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57386 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57387 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57388 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57389 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57390 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57391 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57392 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57393 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57394 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57395 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57396 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57397 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57398 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57399 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57400 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|}

57401-57500 

|-
| 57401 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57402 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57403 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57404 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57405 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57406 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57407 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57408 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57409 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57410 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57411 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57412 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57413 - || 2001 SE || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 57414 - || 2001 SJ || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 57415 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57416 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57417 - ||  || 17 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57418 - ||  || 18 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 57419 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57420 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 57421 - ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 57422 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57423 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57424 Caelumnoctu ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57425 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57426 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57427 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57428 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57429 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57430 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57431 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57432 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57433 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57434 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57435 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57436 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57437 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57438 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57439 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57440 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57441 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57442 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57443 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57444 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57445 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57446 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57447 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57448 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57449 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57450 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57451 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57452 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57453 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57454 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57455 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57456 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57457 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57458 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57459 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57460 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57461 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57462 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57463 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57464 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57465 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57466 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57467 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57468 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57469 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57470 - ||  || 19 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57471 Mariemarsina ||  || 22 settembre 2001 || G. Hug
|-
| 57472 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57473 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57474 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57475 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57476 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57477 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57478 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57479 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57480 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57481 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57482 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57483 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57484 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57485 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57486 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57487 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57488 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57489 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57490 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57491 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57492 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57493 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57494 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57495 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57496 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57497 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57498 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57499 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57500 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

57501-57600 

|-
| 57501 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57502 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57503 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57504 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57505 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57506 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57507 - ||  || 26 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57508 - ||  || 27 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 57509 Sly ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57510 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57511 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57512 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57513 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57514 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57515 - ||  || 22 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57516 - ||  || 22 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57517 - ||  || 28 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 57518 - ||  || 28 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 57519 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57520 - ||  || 22 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57521 - ||  || 23 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57522 - ||  || 25 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57523 - ||  || 25 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57524 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57525 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57526 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57527 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57528 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57529 - ||  || 23 settembre 2001 || NEAT
|-
| 57530 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 57531 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 57532 - || 2001 TA || 3 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57533 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57534 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57535 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57536 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57537 - ||  || 11 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57538 - ||  || 12 ottobre 2001 || G. Hug
|-
| 57539 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57540 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57541 - ||  || 11 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57542 - ||  || 15 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 57543 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57544 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57545 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57546 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57547 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57548 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57549 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57550 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57551 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57552 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57553 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57554 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57555 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57556 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57557 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57558 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 57559 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57560 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57561 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 57562 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57563 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57564 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57565 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57566 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57567 Crikey ||  || 14 ottobre 2001 || Needville
|-
| 57568 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57569 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57570 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57571 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57572 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57573 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57574 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57575 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57576 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57577 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57578 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57579 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57580 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57581 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57582 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57583 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57584 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57585 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57586 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57587 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57588 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57589 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57590 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57591 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57592 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57593 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57594 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57595 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57596 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57597 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57598 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57599 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57600 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|}

57601-57700 

|-
| 57601 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57602 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57603 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57604 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57605 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57606 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57607 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57608 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57609 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57610 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57611 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57612 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57613 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57614 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57615 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57616 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57617 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57618 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57619 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57620 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57621 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57622 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57623 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57624 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57625 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57626 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57627 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57628 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57629 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57630 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 57631 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57632 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57633 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57634 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57635 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57636 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57637 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57638 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57639 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57640 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57641 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57642 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57643 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57644 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57645 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57646 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57647 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57648 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57649 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57650 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57651 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 57652 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57653 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57654 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57655 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57656 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57657 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57658 Nilrem ||  || 17 ottobre 2001 || M. Ory
|-
| 57659 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57660 - ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57661 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57662 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57663 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 57664 - ||  || 26 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57665 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57666 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57667 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57668 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57669 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57670 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57671 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57672 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57673 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57674 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57675 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57676 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57677 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57678 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57679 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57680 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57681 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57682 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57683 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57684 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57685 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57686 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57687 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57688 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57689 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57690 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57691 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57692 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57693 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57694 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57695 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57696 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57697 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57698 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 57699 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57700 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|}

57701-57800 

|-
| 57701 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57702 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57703 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57704 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57705 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57706 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57707 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57708 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57709 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57710 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57711 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57712 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57713 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57714 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57715 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57716 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57717 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57718 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57719 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57720 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57721 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57722 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57723 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57724 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57725 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57726 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57727 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57728 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57729 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57730 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57731 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57732 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57733 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57734 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57735 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57736 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57737 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57738 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57739 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57740 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57741 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57742 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57743 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57744 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57745 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57746 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57747 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57748 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 57749 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 57750 - || 2001 VQ || 7 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57751 - ||  || 6 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57752 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57753 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57754 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57755 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57756 - ||  || 7 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57757 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57758 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57759 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57760 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57761 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57762 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57763 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57764 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57765 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57766 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57767 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57768 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57769 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57770 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57771 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57772 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57773 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57774 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57775 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57776 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57777 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57778 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57779 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57780 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57781 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57782 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57783 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57784 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57785 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57786 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57787 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57788 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57789 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57790 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57791 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57792 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57793 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57794 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57795 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57796 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57797 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57798 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57799 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57800 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|}

57801-57900 

|-
| 57801 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57802 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57803 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57804 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57805 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57806 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57807 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57808 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57809 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57810 - || 2001 WC || 16 novembre 2001 || T. Kobayashi
|-
| 57811 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57812 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57813 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57814 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57815 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57816 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57817 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57818 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57819 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57820 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57821 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57822 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57823 - ||  || 16 novembre 2001 || NEAT
|-
| 57824 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 57825 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57826 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57827 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 57828 - ||  || 9 dicembre 2001 || T. Pauwels
|-
| 57829 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57830 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57831 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57832 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57833 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57834 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57835 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57836 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57837 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57838 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57839 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57840 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57841 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57842 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57843 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57844 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57845 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57846 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57847 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57848 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57849 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57850 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57851 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57852 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57853 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57854 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57855 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57856 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57857 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57858 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57859 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57860 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57861 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57862 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57863 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57864 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57865 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57866 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57867 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57868 Pupin || 2001 YD || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 57869 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57870 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57871 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57872 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57873 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57874 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 57875 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 57876 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57877 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 57878 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 57879 Cesarechiosi ||  || 2 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 57880 - ||  || 2 gennaio 2002 || T. Pauwels
|-
| 57881 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 57882 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 57883 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 57884 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 57885 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 57886 - ||  || 6 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 57887 - ||  || 5 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 57888 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 57889 - ||  || 2 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 57890 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57891 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57892 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57893 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57894 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57895 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57896 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57897 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57898 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57899 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57900 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|}

57901-58000 

|-
| 57901 Hitchens ||  || 9 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 57902 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 57903 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57904 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 57905 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57906 - ||  || 10 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57907 - ||  || 10 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57908 - ||  || 11 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57909 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 57910 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57911 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57912 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 57913 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 57914 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 57915 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 57916 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 57917 - ||  || 9 marzo 2002 || CSS
|-
| 57918 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 57919 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57920 - ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 57921 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 57922 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57923 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57924 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57925 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 57926 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 57927 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 57928 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 57929 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 57930 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 57931 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 57932 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 57933 - ||  || 19 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 57934 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 57935 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 57936 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57937 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57938 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57939 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57940 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 57941 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57942 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57943 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57944 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57945 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57946 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57947 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57948 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57949 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57950 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57951 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57952 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57953 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57954 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57955 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57956 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57957 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57958 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 57959 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 57960 - ||  || 8 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 57961 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57962 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 57963 - ||  || 4 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 57964 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 57965 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 57966 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 57967 - ||  || 6 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 57968 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 57969 - ||  || 17 giugno 2002 || NEAT
|-
| 57970 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 57971 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 57972 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 57973 - || 2002 OW || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 57974 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 57975 - ||  || 16 luglio 2002 || NEAT
|-
| 57976 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 57977 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 57978 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 57979 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 57980 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 57981 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 57982 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 57983 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 57984 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 57985 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 57986 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 57987 - ||  || 19 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 57988 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 57989 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 57990 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 57991 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 57992 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 57993 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 57994 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 57995 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 57996 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 57997 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 57998 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 57999 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 58000 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0057001